Kerner István (1867–1929) magyar karmester, az Operaház igazgatója (1920–21)
 Kerner István (1943) magyar újságíró